Sulzbach pode referir-se a:

Sulzbach-Rosenberg, localidade no distrito de Amberg-Sulzbach, Baviera
 Sulzbach (Sarre), localidade no distrito de Saarbrücken, Sarre
 Sulzbach (Hesse), município no distrito de Main-Taunus, Hesse
 Sulzbach am Main, município no distrito de Miltenberg, Baviera
 Sulzbach (Baden-Württemberg), município no distrito de Rems-Murr, Bade-Vurtemberga
 Sulzbach (Birkenfeld), part of the Verbandsgemeinde Rhaunen, district of Birkenfeld, Renânia-Palatinado
 Sulzbach (Rhein-Lahn), part of the Verbandsgemeinde Nassau, Rhein-Lahn-Kreis, Renanânia-Palatinado
 Kirn-Sulzbach, aldeia junto à vila de Kirn no distrito de Bad Kreuznach, Renânia-Palatinado

Solčava, localidade no norte da Eslovênia, historicamente conhecida por Sulzbach

Sulzbach ou Soultzbach-les-Bains, pequena aldeia na Alsácia

Sulzbach (Appenzell Innerrhoden), parte do distrito de Oberegg no cantão de Appenzell-Innerrhoden
Sulzbach (Glarus), aldeia junto à  vila de de Elm no cantão de Glarus

Desambiguações de topônimos